«I Turn To You» — третий сингл Кристины Агилеры. Песня была написана Дайан Уоррен в 1996 году. «I Turn To You» была исполнена группой All-4-One, а через 3 года кавер-версию записала Кристина Агилера для своего дебютного альбома. Песня спродюсирована Гаем Рочи. «I Turn To You» достигла третьей позиции в Billboard Hot 100 за 4 недели. Песня достигла 19 места в Великобритании, и 40-го в Австралии.

Информация о песне 
Песню I Turn To You можно считать гимном для тех людей, кто ищет лучик света в тучах, нависших над его жизнью, для тех, кто потерян или уже потерял смысл жизни. Сама Агилера посвятила эту песню своей маме, которая оберегала Кристину в тяжелых жизненных ситуациях. Хотя лирика песни довольно неоднозначна, и может относиться к любому близкому человеку.

Позднее песня была перезаписана на испанском языке, и стала называться Por Siempre Tu. Испаноязычная версия вошла в альбом Mi Reflejo.

Видеоклип 
Личность главного директора видео I Turn To You до сих пор остается неизвестным. Во время выпуска видео на MTV этим человеком назывался Rupert C. Almont. Однако, в Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits указано имя Richard C. Allen. Возможно, что все эти имена — псевдонимы топ-директора Джозефа Кана.

Чарты

Позиции в чартах 

 1 «Por Siempre Tu».

Список композиций 
 I Turn to You (radio edit)
 What a Girl Wants (Eddie Arroyo Down Gempo Killer mix)

Примечания 

Синглы Кристины Агилеры
Песни Кристины Агилеры
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы RCA Records
Песни, написанные Дайан Уоррен
Баллады 1990-х годов